Sánchez kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Sánchez (kommun), Samaná, 
 Sánchez (ort), Samaná,